Gabriel Mann peut désigner :
 Gabriel Mann (1972-), un acteur et mannequin américain.
 Gabriel Mann (?-), un compositeur et chanteur américain, spécialisé dans le domaine des jeux vidéo et du cinéma.